Benita ist ein spanischer weiblicher Vorname und ein Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Benita Brückner (* 1971), deutsche Rechtsanwältin und Schauspielerin 
 Benita Brunnert (* 1976), deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Hörfunksprecherin
 Benita Cantieni (* 1950), Schweizer Journalistin und Autorin
 Benita von Falkenhayn (1900–1935), deutsche Adelige und Spionin des polnischen Nachrichtendienstes
 Benita Ferrero-Waldner (* 1948), österreichische Diplomatin und Politikerin (ÖVP)
 Benita Fitzgerald-Brown (* 1961), US-amerikanische Leichtathletin
 Benita Haastrup (* 1964), dänische Jazzmusikerin
 Benita Hume (1906–1967), britische Schauspielerin
 Benita Koch-Otte (1892–1976), deutsche Bildwirkerin und Textildesignerin
 Benita Luckmann (1925–1987), US-amerikanische Soziologin lettischer Herkunft
 Benita Rinne (* 1956), deutsche Schauspielerin
 Benita Schrank (* 1971), deutsche Rechtsanwältin und Schauspielerin
 Benita Steinmann (1940–1996), deutsche Puppenspielerin
 Benita Willis (* 1979), australische Langstreckenläuferin

Familienname 
 Efren Eugene Benita (* 1951), niederländisch-estnischer Popsänger, siehe Dave Benton
 Michel Benita (* 1954), französischer Jazzbassist

Schiffsname 
Benita ist ein späterer Name des Frachtschiffs Star Sea Rainbow der Baureihe Future 42, das 2016 in Mauritius auf Grund lief.

Siehe auch 
 Benito

Weiblicher Vorname
Familienname
Spanischer Personenname